Il doppio  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jordan Kerr and Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma entrambi hanno deciso di non partecipare con lo stesso compagno; infatti Kerr ha scelto Ross Hutchins come compagno, e Ram ha scelto Jean-Julien Rojer. Entrambi sono stati eliminati al primo turno.
Gli australiani Carsten Ball e Chris Guccione hanno battuto in finale Santiago González e Travis Rettenmaier per 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Mardy Fish /  Sam Querrey (primo turno)
  Rajeev Ram /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Ross Hutchins /  Jordan Kerr (primo turno)
  Santiago González /  Travis Rettenmaier (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010